odwrotka – konwencja brydżowa
 odwrotka – rodzaj orki
odwrotka – w numizmatyce polskiej, potoczne określenie odnoszące się bicia monety w taki sposób, że górna część rysunku rewersu styka się z dolna częścią rysunku awersu.